Antonio Rodriguez peut désigner :
 Antonio Rodriguez (né en 1973), écrivain franco-suisse ;
 Antonio Rodriguez (né en 1951), joueur cubain de volley-ball ;
 Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787), compositeur espagnol ;
 Antonio Rodríguez Salvador (né en 1960), écrivain cubain.